Ел Мајо има више значења:

 Ел Мајо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мајо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мајо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику